23. Европско првенство у атлетици на отвореном 2016. је организовано под надзором Европске атлетске асоцијације ЕАА.

Првенство је одржано у Амстердаму од 6. до 10. јула 2016.

Одлуком ЕАА из 2011. Амстердам је освојио организацију Европског првенства. У конкуренцији су још били Истанбул и Сплит. Ово је први пут да је Холандија организује ово такмичење, које ће се одржати на Олимпијском стадиону (и на улицама Амстердама у полумаратону).

За разлику од прошлог Европског првенства у Цириху 2014, обзиром на предстојеће Олимпијске игре у Рио де Жанеиру на првенству се такмичило у 44 дисциплине по 22 у обе конкуренције. Дисциплине које се одвијају ван стадиона, ходања и маратон нису одржане, а први пут је уврштен полумаратон у обе конкуренције. Првенство је одржану у 5 такмичарских дана, разлику од првенстава кад се одржава пуни програм, која трају 7 дана.

У такмичењу нису учествовали представници Русије. због одлуке ИААФ из 2015. о колеткивној суспензији свих руских атлетичара са међународних такмичења на неодређено време.

Измене система такмичења 
Систем такмичења у дисциплинама који имају 3 нивоа (квалификације, полуфинале и финале) осим трке на 800 метара, измењен је тако да  такмичари који се на европским ранг листама  у тим дисципинама са пресеком  27. јула. 2016. налазе од 1 до 12 места, директво пласирају у полуфинале. Ако међу првих 12 на ранг листи има више такмичара из једне земље, могу учествовати само тројица.

Календар такмичења 
Програм по датумима и дисциплинама.

|}

Земље учеснице 
Учествовало је 50 земаља чланица ЕАА,Русија због суспензије није учествовала. ЕАА је прихвалила захтев за учешће атлетичарке руског порекла Јулије Степанове у категорији Ауторизовани неутрални атлетичари, учествује под заставом ЕАА., . 

  Азербејџан 5 (3+2)
  Албанија 2 (1+1)
  Андора 3 (2+1)
  Аустрија 15 (8+8)
  Белгија 
  Белорусија 
  Босна и Херцеговина 5 (5+0)
  Бугарска 
  Гибралтар 3 (1+2)
  Грузија 2 (1+1)
  Грчка 
  Данска 12 (8+4)
  ЕАА 1 (0+1)
  Естонија 24 (16+8) 
  Израел 
  Ирска 
  Исланд 
  Италија 75 (45+30)
  Јерменија  3 (2+1)
  Кипар 
  Косово 
  Летонија 16 (8+8) 
  Литванија 
  Луксембург 
  Мађарска 
  Македонија 
  Малта 2 (1+1)
  Молдавија 8 (4+4)
  Монако 1 (1+0)
  Немачка 
  Норвешка 50 (27+23) 
  Пољска 
  Португалија 32 (15+17)
  Румунија 
  Сан Марино 
  Словачка 22 (8+22)
  Словенија 19 (8+11)
  Србија 11 (5+6)
  Турска
  Уједињено Краљевство 
  Украјина 40 (19+21)
  Финска 
  Француска 
  Холандија (54)
  Хрватска 
  Црна Гора 4 (2+2)
  Чешка 52 (32+20)
  Швајцарска 52 (28+24)
  Шведска 
  Шпанија 77 (47+30)

Квалификационе норме за учешће на Европском првенству 
ЕАА је дао следеће норме.

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене 

 Чланови штафета који су означени звездицом су учествовали у штафети у предтакмичењу, али не у финалу, а сви су добили одговарајуће медаље.

Биланс медаља

Биланс медаља за мушкарце

Биланс медаља за жене 

 Биланс медаља укупно

Табела успешности на Европском првенству 2016. 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин. Првопласирани је добијао 8 бодова, а последњи, осми 1 бод.

Рекорди 
У току Европског првенства 2016. постигнут је: .. светски рекорд, .. европска рекорда, ... рекорда европских првенства, .. најбољих светских резултата сезоне, ..  најбољих европских резултата сезоне и .. националних рекорда.

Светски рекорди у атлетици на отвореном ( )

Европски рекорди у атлетици на отвореном ( )

Најбољи светски резултат сезоне ( )

Рекорди европских првенстава у атлетици на отвореном (3)

Најбољи европски резултати сезоне ( )

Национални рекорди (26)

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са ЕП 2016. на сајту ЕАА

 
Европско првенство у атлетици на отвореном
Атлетика у 2016.
Атлетика у Холандији
Спорт у Амстердаму